Известны следующие оксиды фосфора: